

Miejscowości w Polsce 
Dworzyszcze – wieś w gminie Rychtal

Miejscowości na Litwie 
Dworzyszcze – wieś w gminie rejonowej Soleczniki
Dworzyszcze – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.

Miejscowości na Białorusi 
 Dworzyszcze – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim
 Dworzyszcze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szerszuny.
 Dworzyszcze – wieś  w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn.
 Dworzyszcze – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Dworzyszcze  – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
Dworzyszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
Dworzyszcze – wieś  w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
Dworzyszcze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
Dworzyszcze (Dworzyszcze Biruckie) – wieś obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
Dworzyszcze (Dworzyszcze-Bór, Dworzyszcze Nizińskie) – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.

Zobacz też 
 Dworzyszcza